UTC se refiere normalmente al tiempo universal coordinado, pero también puede referirse a:
 UTC±00:00, el huso horario cero
 Comité Técnico Unicode (Unicode Technical Committee) parte del Consorcio Unicode
 United Technologies Corporation, un conglomerado multinacional estadounidense con sede en Hartford, Connecticut; 
 Club Universidad Técnica de Cajamarca, un club de fútbol peruano; 
 Club Deportivo Universidad Técnica de Cotopaxi, un club de fútbol ecuatoriano; 
 UTC Mocs, el equipo deportivo de la Universidad de Tennessee en Chattanooga; o
 Westfield UTC, anteriormente conocido como University Towne Centre, un centro comercial en San Diego, California.